Советские и российские футбольные клубы:
 «Урожай» — название алматинского «Кайрата» с 1955 по 1956 год;
 «Урожай» — название барнаульского «Динамо» с 1957 по 1959 год;
 «Урожай» — название созданного в 2018 году футбольного клуба «Кубань» из Краснодара до 2020 года;
 «Урожай» — название крымского «Витязя» в 1996 году;
 «Урожай» — название майкопской «Дружбы» с 1963 по 1968 год;
 «Урожай» — советский футбольный клуб из станицы Каневская;
 «Урожай» — советский и российский футбольный клуб из станицы Ленинградская;
 «Урожай» — советский футбольный клуб из Минска;
 «Урожай» — советский футбольный клуб из Светлограда;
 «Урожай» — советский футбольный клуб из Славянска-на-Кубани (до 1958 года — Славянской), выступавший с 1967 по 1969 год в 3-й зоне РСФСР Класса «Б»;
 «Урожай» — название футбольного клуба «Дербент» в 1966—1968 годах;
 «Урожай» — название душанбинского клуба «СКА-Памир» в 1957 году;
 «Урожай» — прежнее название футбольного клуба «Колос» из станицы Павловской;
 «Урожай» — название футбольного клуба «Колос» из села Александровского в 1968, 1978—1980, 1984 годах;
 «Урожай» — прежнее название футбольного клуба «Сунжа» из Грозного;
  — бывший футбольный клуб из Останкино (в 1992 году назывался «Трестар»).